Rațiu:
 Rațiu (Ráctanya), o localitate în județul Satu Mare, Transilvania, România

 Nume de familie
 Familia Rațiu, o familie nobiliară română din Turda
 Vasile Rațiu (1783, Turda  1870, Blaj)
 Ioan Rațiu (1828, Turda  1902, Sibiu), un om politic român transilvănean, avocat
 Statuia Dr. Ioan Rațiu din Turda
 Casa memorială „Dr. Ioan Rațiu” din Turda (str. Dr. Ioan Rațiu nr. 71), înscrisă pe lista Monumentelor Istorice ale județului Cluj	
 Nicolae P. Rațiu (1856, Turda  1932, Turda), un membru de seamă al familiei Rațiu
 Augustin Rațiu (1884  1970), o personalitate de vază a orașului Turda
 Ion Augustin Nicolae Rațiu (1917, Turda  2000, Londra), un politician român
 Indrei Rațiu (* 1946, Londra, Anglia), un om de afaceri
 Nicolae Rațiu II. (* 1948, Davos, Elveția), un om de afaceri

Vezi și 
 Ion Rațiu (dezambiguizare)
 Nicolae Rațiu (dezambiguizare)

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești
Toponime românești